Plaats in Indonesië
 Ketanggan (Gembong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Ketanggan (Gringsing), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java